Сан Мигел Уно има више значења:

 Сан Мигел Уно (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Уно (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику